Corrado Tumiati – scrittore, giornalista e traduttore italiano, zio di Gaetano e fratello di Domenico e Gualtiero
 Domenico Tumiati – scrittore e drammaturgo italiano, fratello di Corrado e Gualtiero e zio di Gaetano
 Gaetano Tumiati – giornalista, scrittore e critico letterario italiano
 Gualtiero Tumiati – attore e regista italiano, zio di Gaetano e fratello di Corrado e Domenico
 Lucia Tumiati Barbieri – scrittrice italiana, figlia di Corrado
 Vinicio Tumiati – calciatore italiano